Il doppio del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Kim Clijsters e Janette Husárová che hanno battuto in finale Květa Peschke e Barbara Rittner 4-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie

Assente
 Kim Clijsters /  Janette Husárová (campionesse)

 Nathalie Dechy /  Meilen Tu (primo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2002